Amerikai Egyesült Államok
Galesburg (Észak-Dakota)
Galesburg (Illinois)
Galesburg (Kansas)
Galesburg (Michigan)
Galesburg (Jasper megye, Missouri)
Galesburg (Putnam megye, Missouri)